Ernst Aebersold (1887-1958), Zwitsers onderwijzer en politicus
 Maria Aebersold (1908-1982), Zwitserse schrijfster
 Niki Aebersold (1972-), Zwitsers wielrenner

Zwitserse achternaam